Первая футбольная лига 1985/1986 () — 29-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 31 августа 1985 года и закончился 1 июня 1986 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1985/1986
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1985 году
Спорт в Турции в 1986 году